Robert Lindstedt e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma Lindstedt ha deciso di partecipare al torneo di Eastbourne. Qureshi ha giocato con Jean-Julien Rojer, ma i due sono stati sconfitti al primo turno da Roman Jebavý e Julio Peralta.

In finale Marcelo Demoliner e Santiago González hanno sconfitto Sander Arends e Matwé Middelkoop con il punteggio di 7-5, 66-7, [10-8].

Teste di serie 

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Max Mirnyi /  Philipp Oswald (semifinale)

 Sander Arends /  Matwé Middelkoop (finale)
 Andrés Molteni /  Hans Podlipnik-Castillo (quarti di finale)

Wildcard 

  Tuna Altuna /  Konstantin Kravchuk (primo turno)

 Koray Kırcı /  Ergi Kırkın (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Turkish Airlines Open Antalya 2018